Гран-при Бельгии 1981 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл в Зольдере, в Бельгии. Соревнования состоялись 17 мая 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Карлос Ройтеман 1:23,300
 Первый подиум Найджела Мэнселла
 Карлос Ройтеман одержал свою последнюю победу.
 Во время пятничных тренировочных заездов Карлос Ройтеман сбил механика команды Osella Джованни Амадео, который позже скончался в больнице. Этот инцидент вызвал волну протестов в боксах. Многие выражали недовольство из-за того, что на трассе Золдер был слишком тесный паддок и слишком узкий пит-лейн, что создавало опасность для представителей команд. В воскресенье механики даже провели небольшую забастовку на стартовой решётке, которую поддержали гонщики, входившие в Ассоциацию пилотов Гран-при ().
 Гонка началась с того, что на старте заглох Риккардо Патрезе. Механик Эрроуза Дэйв Лаккетт бросился к нему с баллоном сжатого воздуха, а машинам уже дали зелёный свет. В итоге на машину стоящего Патрезе налетел его сокомандник Зигфрид Стор, при этом сбив Лаккетта, которому переломало ноги. Дэйв лежал на стартовой решётке, а гонку не останавливали, тогда на втором круге Дидье Пирони увидев это, попросту перегородил дорогу, и только тогда гонку остановили. Позже дали рестарт на полную дистанцию.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Бельгии